Pasión y poder (telenowela 1988)
 Pasión y poder (telenowela 2015)